Estupidez
Canal do Otário - canal do YouTube e um website
O Otário - comédia de 1964

Veja também 
Otaria - nome científico do grupo ao qual pertencem os leões-marinhos

Desambiguação